Potthast steht für:
 ein Gericht der deutschen Küche, siehe Pfefferpotthast

Potthast ist der Familienname folgender Personen:
 August Potthast (1824–1898), deutscher Mittelalterhistoriker und Bibliothekar
 Barbara Potthast (* 1956), deutsche Historikerin
 Bernd Potthast (1922–2008), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Bruno Potthast (1887–1967), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CDU)
 Dan Potthast, US-amerikanischer Songwriter
 Edward Henry Potthast (1857–1927), US-amerikanischer impressionistischer Maler
 Gabriele Potthast (* 1955), deutsche Politikerin
 Hedwig Potthast (1912–1994), deutsche Sekretärin und Geliebte Heinrich Himmlers
 Jörg Potthast, deutscher Soziologe
 Karl Heinz Potthast (1924–2011), deutscher Historiker, Pädagoge und evangelischer Bildungstheoretiker
 Konrad Potthast (1881–1967), deutscher Politiker (DDP, SPD)
 Olga Potthast von Minden (1869–1942), deutsche Kunstmalerin
 Wolfgang Potthast (* 1967), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer

Siehe auch:
 Pothast